Okręg jełgawski  (łot. Jelgavas rajons) – okręg w południowo-centralnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Bauska, Dobele, ryskim, Tukums oraz z Litwą.

Zobacz też 
Powiat mitawski

Jelgava